Суперкубок Італії з футболу 2011 — 24-й розіграш турніру. Матч відбувся 6 серпня між чемпіоном Італії «Міланом» та володарем кубку «Інтернаціонале». Матчу завершився перемогою «Мілана» з рахунком 2-1. Це було 208 Міланське дербі і водночас перше, що проходило в рамках суперкубка.

Матч

Деталі

Примітки

Посилання 
 Фінали суперкубка Італії з футболу 
 Матч на soccerway 

2011
2011 у футболі
Матчі ФК «Інтернаціонале»
Серпень 2011
2011 в італійському спорті